Ivica Zubac kan syfta på:

 Ivica Zubac (handbollstränare), född 1974, tidigare handbollsspelare
 Ivica Zubac (basketspelare), född 1997
 Ivica Zubak, född 1978, filmskapare